Арним-Бойтценбург () 

 Арним-Бойценбург, Адольф Генрих фон (1803—1868) — прусский юрист, политик и премьер-министр.
 Арним-Бойценбург, Ганс Георг фон (1583—1641) — австрийский генерал-фельдмаршал, приобретший известность во время Тридцатилетней войны.
 Арним-Бойценбург, Дитлов Фридрих Адольф фон (1832—1887) — немецкий политик, член германского рейхстага.

См. также 
 Арним